Slovo soudek může znamenat:

obecně
 sud – malá nádoba, zdrobnělina základního slova
 stará česká jednotka měření – viz sud (jednotka)

příjmení osob
 Lubomír Soudek (1944) – český manažer a podnikatel, někdejší spolumajitel a ředitel Škody Plzeň

jiný význam
 část dřevěných hudebních nástrojů – např. klarinetu

Česká příjmení